Turini ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Turini (* 1950), italienischer Fußballspieler
 Francesco Turini (um 1589–1656), italienischer Komponist
 Gino Turini, italienischer Schauspieler
 Norbert Turini (* 1954), französischer Geistlicher, Erzbischof von Montpellier

Siehe auch:
 Turrini